Эго:
 Эго — термин психоаналитической теории.
 «Эго» — рассказ Александра Солженицына.
 Эго — персонаж кинематографической вселенной Marvel.